Varasteh est le patronyme de plusieurs karatékas d'origine iranienne :
Soke Farhad Varasteh, qui fut un dirigeant international.
Nassim Varasteh, championne canadienne.

Homonymie de patronyme